La Coppa del Belgio 2015-2016 si è svolta dal 30 agosto 2015 al 14 febbraio 2016: al torneo hanno partecipato trentacinque squadre di club belghe e la vittoria finale è andata per la nona volta al Roeselare.

Regolamento
Le squadre hanno disputato primo turno, secondo turno, terzo turno, ottavi di finale, quarti di finale, semifinali, entrambe giocate con gare di andata e ritorno (viene disputato un golden set in caso di stesso quoziente set), e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Ottavi di finale

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2015
Pallavolo nel 2016
 2015-2016